L'équipe cycliste Tirol-KTM (officiellement Tirol-KTM Cycling Team) est une équipe cycliste autrichienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Courses UCI 
 Gran Premio Palio del Recioto : Georg Preidler (2011)
 Tour of Vojvodina II : Clemens Fankhauser (2012)
 Trofeo Banca Popolare di Vicenza : Gregor Mühlberger (2014)
 Carpathia Couriers Path : Gregor Mühlberger (2014)
 Tour Bohemia : Lukas Pöstlberger (2014)
 An Post Rás : Clemens Fankhauser (2014 et 2016) et Lukas Pöstlberger (2015)
 Grand Prix Izola : Filippo Fortin (2017)
 Tour de Berne : Filippo Fortin (2017)
 GP Adria Mobil : Filippo Fortin (2018)
 Trofeo Piva : Georg Zimmermann (2019)
 Grand Prix Industrie del Marmo : Patrick Gamper (2019)
 Coppa della Pace : Georg Zimmermann (2019)

Championnats nationaux 
  Championnats d'Autriche sur route : 6
 Contre-la-montre : 2011 (Andreas Hofer)
 Course en ligne espoirs : 2011 (Andreas Hofer) et 2015 (Michael Gogl)
 Contre-la-montre espoirs : 2011 (Andreas Hofer), 2016 et 2019 (Patrick Gamper)
  Championnats de Hongrie sur route : 1
 Contre-la-montre espoirs : 2012 (Péter Palotai)
  Championnats du Liechtenstein sur route : 2
 Course en ligne : 2010 (Daniel Rinner)
 Contre-la-montre : 2010 (Daniel Rinner)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Africa Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Tirol-KTM Cycling Team en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

|-
|Fabian Angermair || 07.12.1989 ||  || 
|-
|Dominik Brändle || 01.11.1989 ||  || 
|-
|Christian Daum || 22.07.1989 ||  || 
|-
|Norbert Dürauer || 01.02.1986 ||  || Swiag
|-
|Daniel Federspiel || 21.04.1987 ||  || 
|-
|Stefan Kirchmair || 12.09.1988 ||  || 
|-
|Matthias Krizek || 29.08.1988 ||  || 
|-
|Patrick Ladner || 20.09.1990 ||  || 
|-
|Georg Steidl || 15.01.1989 ||  || 
|-
|Robel Tedros || 07.01.1988 ||  || Swiag
|-
|Armin Walch || 19.09.1988 ||  || 

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

|-
|Fabian Angermair || 07.12.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Thomas Blassnig || 18.04.1988 ||  || 
|-
|Dominik Brändle || 01.11.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Christian Daum || 22.07.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Norbert Dürauer || 01.02.1986 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Hannes Kapeller || 29.05.1990 ||  || 
|-
|Stefan Kirchmair || 12.09.1988 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Matthias Krizek || 29.08.1988 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Patrick Ladner || 20.09.1990 ||  || 
|-
|Stefan Mair || 02.06.1990 ||  || 
|-
|Daniel Rinner || 11.11.1990 ||  || 
|-
|Mario Schoibl || 25.06.1990 ||  || 
|-
|Georg Steidl || 15.01.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|David Wöhrer || 14.02.1990 ||  || 

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

|-
|Thomas Blassnig || 18.04.1988 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Dominik Brändle || 01.11.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Norbert Dürauer || 01.02.1986 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Florian Gaugl || 08.01.1991 ||  || 
|-
|Marco Haller || 01.04.1991 ||  || Tyrol
|-
|Andreas Hofer || 08.02.1991 ||  || 
|-
|Hannes Kapeller || 29.05.1990 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Stefan Kirchmair || 12.09.1988 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Patrick Konrad || 13.10.1991 ||  || 
|-
|Matthias Krizek || 29.08.1988 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Stefan Mair || 02.06.1990 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Marc Obkircher || 23.06.1991 ||  || 
|-
|Daniel Rinner || 11.11.1990 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Benedikt Ruetz || 07.08.1991 ||  || 
|-
|Mario Schoibl || 25.06.1990 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Georg Steidl || 15.01.1989 ||  || Tyrol-Land Tirol
|-
|Harald Totschnig || 06.09.1974 ||  || Elk Haus
|-
|Martin Weiss || 15.04.1991 ||  || 
|-
|David Wöhrer || 14.02.1990 ||  || Tyrol-Land Tirol

Victoires

|-
|12/09/2010 || Championnat du Liechtenstein du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Daniel Rinner
|-
|19/10/2010 || Championnat du Liechtenstein sur route ||  || 09 CN ||  Daniel Rinner
|}

Effectif

|-
|Norbert Dürauer || 01.02.1986 ||  || Tyrol
|-
|Florian Gaugl || 08.01.1991 ||  || Tyrol
|-
|Andreas Hofer || 08.02.1991 ||  || Tyrol
|-
|Hannes Kapeller || 29.05.1990 ||  || Tyrol
|-
|Stefan Kirchmair || 12.09.1988 ||  || Tyrol
|-
|Patrick Konrad || 13.10.1991 ||  || Tyrol
|-
|Maximilian Kuen || 26.05.1992 ||  || 
|-
|Stefan Mair || 02.06.1990 ||  || Tyrol
|-
|Marc Obkircher || 23.06.1991 ||  || Tyrol
|-
|Péter Palotai || 04.02.1992 ||  || 
|-
|Georg Preidler || 17.06.1990 ||  || Arbö Gourmetfein Wels
|-
|Daniel Rinner || 11.11.1990 ||  || Tyrol
|-
|Mario Schoibl || 25.06.1990 ||  || 
|-
|Harald Totschnig || 06.09.1974 ||  || Tyrol
|-
|Martin Weiss || 15.04.1991 ||  || 
|-
|David Wöhrer || 14.02.1990 ||  || Tyrol

Victoires

|-
|26/04/2011 || Gran Premio Palio del Recioto ||  || 08 1.2U ||  Georg Preidler
|-
|26/06/2011 || Championnat d'Autriche sur route espoirs ||  || 09 CN ||  Andreas Hofer
|-
|11/09/2011 || Championnat d'Autriche du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Andreas Hofer
|-
|11/09/2011 || Championnat d'Autriche du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Andreas Hofer
|}

Effectif

|-
|Daniel Biedermann || 24.03.1993 ||  || 
|-
|Norbert Dürauer || 01.02.1986 ||  || Tyrol
|-
|Clemens Fankhauser || 02.09.1985 ||  || Champion System
|-
|Daniel Federspiel || 21.04.1987 ||  || 
|-
|Blaž Furdi || 27.05.1988 ||  || Adria Mobil
|-
|Jure Golčer || 12.07.1977 ||  || Perutnina Ptuj
|-
|Hannes Kapeller || 29.05.1990 ||  || Tyrol
|-
|Stefan Kirchmair || 12.09.1988 ||  || Tyrol
|-
|Maximilian Kuen || 26.05.1992 ||  || Tyrol
|-
|Marc Obkircher || 23.06.1991 ||  || Tyrol
|-
|Péter Palotai || 04.02.1992 ||  || Tyrol
|-
|Stefan Praxmarer || 01.03.1989 ||  || Union Raiffeisen Tirol
|-
|Mario Schoibl || 25.06.1990 ||  || Tyrol
|-
|Christoph Sokoll || 09.05.1986 ||  || RC Arbö Gourmetfein Wels
|-
|Harald Totschnig || 06.09.1974 ||  || Tyrol
|-
|Martin Weiss || 15.04.1991 ||  || Tyrol
|-
|David Wöhrer || 14.02.1990 ||  || Tyrol

Victoires

|-
|21/06/2012 || Championnat de Hongrie du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Péter Palotai
|-
|22/09/2012 || Tour of Vojvodina II ||  || 08 1.2 ||  Clemens Fankhauser
|}

Effectif

|-
|Patrick Bosman || 24.03.1994 ||  || 
|-
|Tobias Derler || 21.01.1994 ||  || 
|-
|Clemens Fankhauser || 02.09.1985 ||  || Tirol
|-
|Jure Golčer || 12.07.1977 ||  || Tirol
|-
|Hannes Kapeller || 29.05.1990 ||  || Tirol
|-
|Maximilian Kuen || 26.05.1992 ||  || Tirol
|-
|Gregor Mühlberger || 04.04.1994 ||  || 
|-
|Marc Obkircher || 23.06.1991 ||  || Tirol
|-
|Frederico Pozzetto || 14.07.1990 ||  ||  Idea Shoes-MCS-Madras
|-
|Stefan Praxmarer || 01.03.1989 ||  || Tirol
|-
|Mario Schoibl || 25.06.1990 ||  || Tirol
|-
|Patrick Schultus || 27.01.1994 ||  || 
|-
|Harald Totschnig || 06.09.1974 ||  || Tirol
|-
|Jan Tratnik || 23.02.1990 ||  || Radenska
|-
|Martin Weiss || 15.04.1991 ||  || Tirol
|-
|David Wöhrer || 14.02.1990 ||  || Tirol

Victoire
Aucune victoire UCI.

Effectif

|-
|Josef Benetseder ||  ||  || WSA
|-
|Patrick Bosman ||  ||  || Tirol
|-
|Tobias Derler ||  ||  || Tirol
|-
|Clemens Fankhauser ||  ||  || Tirol
|-
|Dominik Hrinkow ||  ||  || Vorarlberg
|-
|Hannes Kapeller ||  ||  || Tirol
|-
|Gregor Mühlberger ||  ||  || Tirol
|-
|Lukas Pöstlberger ||  ||  || Gourmetfein Simplon
|-
|Stefan Praxmarer ||  ||  || Tirol
|-
|Florian Schipflinger ||  ||  || 
|-
|Patrick Schultus ||  ||  || Tirol
|-
|Mario Stock ||  ||  || 
|-
|Alexander Wachter ||  ||  || 
|-
|Martin Weiss ||  ||  || Tirol
|-
|David Wöhrer ||  ||  || Tirol

Victoires

|-
|13/03/2014 || Prologue de l'Istrian Spring Trophy ||  || 07 2.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|06/04/2014 || Trofeo Banca Popolare di Vicenza ||  || 08 1.2U ||  Gregor Mühlberger
|-
|01/05/2014 ||  de la Carpathian Couriers Race ||  || 07 2.2U ||  Gregor Mühlberger
|-
|04/05/2014 || Classement général de la Carpathian Couriers Race ||  || 07 2.2U ||  Gregor Mühlberger
|-
|25/05/2014 || Classement général de l'An Post Rás ||  || 07 2.2 ||  Clemens Fankhauser
|-
|22/06/2014 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 07 2.2 ||  Gregor Mühlberger
|-
|06/09/2014 ||  du Tour du Frioul-Vénétie julienne ||  || 07 2.2 ||  Martin Weiss
|-
|13/09/2014 || Tour Bohemia ||  || 08 1.2 ||  Lukas Pöstlberger
|}

Effectif

Victoires

|-
|12/03/2015 || Prologue de l'Istrian Spring Trophy ||  || 07 2.2 ||  Lukas Pöstlberger
|-
|29/04/2015 ||  de la Carpathian Couriers Race ||  || 07 2.2U ||  Alexander Wachter
|-
|24/05/2015 || Classement général de l'An Post Rás ||  || 07 2.2 ||  Lukas Pöstlberger
|-
|28/06/2015 || Championnat d'Autriche sur route espoirs ||  || 09 CN ||  Michael Gogl
|-
|11/07/2015 ||  du Tour d'Autriche ||  || 03 2.HC ||  Lukas Pöstlberger
|}

Effectif

Victoires

|-
|29/05/2016 || Classement général de l'An Post Rás ||  || 07 2.2 ||  Clemens Fankhauser
|-
|19/06/2016 ||  du Tour de Serbie ||  || 07 2.2 ||  Patrick Gamper
|}

 Effectif

	 		 		

 		 		

	 		 		

	 				
 		 		

 Victoires 

|-
|26/02/2017 || Grand Prix Izola ||  || 08 1.2 ||  Filippo Fortin
|-
|5/05/2017 ||  du CCC Tour-Grody Piastowskie ||  || 2.2 ||  Filippo Fortin
|-
|20/05/2017 || Tour de Berne ||  || 1.2 ||  Filippo Fortin
|-
|24/05/2017 ||  de la Flèche du Sud ||  || 2.2 ||  Filippo Fortin
|-
|28/05/2017 ||  de la Flèche du Sud ||  || 2.2 ||  Matthias Krizek
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Tirol
Tirol